peut désigner :
 Achille Araud (1847-1911), prêtre catholique français, devenu pasteur protestant ;
 Gérard Araud (né en 1953), diplomate français.